Go on home (Patti Page), een album van Patti Page uit 1962
 Go on home (Piet Veerman), een single van Piet Veerman uit 1988